Романизация армянского алфавита — системы романизации (латинизации) армянского письма.

Таблицы с различными вариациями романизации

Примечания

Ссылки 

 Transliteration of Armenian by Thomas T. Pedersen, in KNAB (Kohanimeandmebaas, Place Names Database) of Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language).

Романизация
Армянский алфавит